John Sheepshanks ist der Name folgender Personen:

* John Sheepshanks (Unternehmer) (1787–1863), britischer Unternehmer und Kunstsammler 
 John Sheepshanks (Bischof) (1834–1912), britischer Geistlicher, Bischof von Norwich